Miraculous World: New York - Eroi Uniti (Miraculous World: New York, les Héros Unis) è un episodio speciale d'animazione francese del 2020 basato sull'omonima serie d'animazione, diretto da Thomas Astruc e prodotto da Jeremy Zag in collaborazione con la Walt Disney Company e TF1. È ambientato tra gli episodi Burattinaia 2 e Ladybug. 
È stato trasmesso in mondovisione il 25 settembre 2020 negli Stati Uniti su Disney Channel, per poi venir rilasciato il giorno dopo in Francia sul canale omonimo.  

In Italia è stato pubblicato su Disney+ il 18 dicembre 2020.

Trama 
Dopo aver sconfitto Mr. Piccione per la 51ª volta nei panni di Ladybug e Chat Noir (usando rispettivamente le loro trasformazioni di CosmoBug e AstroCat), Marinette e Adrien si apprestano a festeggiare la Settimana dell'Amicizia Franco-Americana. Per l'occasione tutta la loro classe si recherà in gita a New York, la quale è nota per essere protetta dalla squadra americana degli Eroi Uniti, composta da molteplici supereroi. La professoressa Bustier annuncia che non potrà accompagnarli perché è incinta, e verrà perciò sostituita dalla professoressa Mendeleiev, che gestirà la classe insieme al preside Damocles. Marinette spera di sfruttare l'occasione per farsi passare definitivamente la cotta per Adrien. Tuttavia, quando scopre che Gabriel non ha concesso a suo figlio il permesso di unirsi alla gita, la ragazza decide di parlargli personalmente per tentare di fargli cambiare idea.

Nel frattempo Gabriel scopre che la New-York Historical Society esporrà due importanti reperti in occasione della festività: la sciabola del Marchese La Fayette e un ciondolo con un artiglio d'aquila che egli regalò a George Washington. Consultando il grimorio, Gabriel e Nathalie apprendono che il ciondolo è in realtà un Miraculous perduto, così Gabriel decide di approfittare della richiesta della sopraggiunta Marinette per permettere ad Adrien di unirsi alla gita, in modo da potersi recare anch'egli a New York senza destare i sospetti del figlio. Adrien, ancora ignaro del cambio di posizione del padre, accetta di buon grado l'incarico di sorvegliare Parigi durante la momentanea assenza di Ladybug (che però non specifica il motivo della sua partenza), con la direttiva di avvisare la supereroina in caso appaia un akumizzato. Tuttavia, quando Gabriel comunica la sua nuova decisione (dichiarando come ciò sia merito della sua amica Marinette), Adrien pensa di dover avvertire Ladybug di non poter adempiere al suo compito, pur sapendo di deluderla, tuttavia Plagg riesce a convincerlo a non farlo: il ragazzo tornerà a Parigi volando nelle vesti di AstroCat in caso ricevesse il messaggio dell'apparizione di un supercattivo, e solo allora avvertirà Ladybug.

Durante il lungo viaggio aereo, Marinette e Adrien hanno modo di ammirare il tramonto insieme, e il ragazzo ringrazia la sua amica per aver convinto il padre a lasciarlo partecipare. Vedendoli, Alya e Nino decidono di fare di tutto durante la gita perché si mettano insieme. All'improvviso l'aereo viene attaccato e danneggiato da Techno-Pirate, un supercattivo con poteri tecnopatici, che tenta di rubare una delle turbine. Marinette e Adrien sono indecisi se trasformarsi o meno, ma prima che possano farlo sopraggiungono i supereroi Majestia, Uncanny Valley (una ginoide dotata di intelligenza artificiale e creata dalla stessa Majestia, che la tratta come una figlia), Knightowl e il suo assistente Sparrow, che neutralizzano il criminale e riparano l'aereo.

Una volta che i ragazzi arrivano al loro hotel, vengono tenuti d'occhio dalle adolescenti Jess e Aeon, le identità segrete di Sparrow e Uncanny, incaricate di sorvegliare i turisti nel corso della permanenza. Durante la loro prima notte a New York, i ragazzi si divertono ad una festa sul tetto dell'hotel, durante la quale Alya e Nino, con la complicità di Jess e Aeon, fanno in modo che Marinette e Adrien finiscano a ballare insieme. Il giorno dopo la classe visita la New-York Historical Society, dove conoscono Dean Gate, alias Doorman, un supereroe in grado di trasformare qualsiasi porta in un portale per una destinazione a sua scelta, per l'occasione semplice guida della mostra. Jess e Aeon decidono di aiutare ancora Alya a Nino con Marinette e Adrien: dopo essersi assicurate che i due siano da soli, creeranno una situazione di finto pericolo con un supercattivo, sperando che ciò spinga Marinette a confessare i suoi sentimenti e Adrien ad aprire gli occhi.

Nel frattempo Gabriel, nelle vesti di Papillon, akumizza Techno-Pirate in Techlonizer dandogli il potere di replicare qualsiasi tipo di tecnologia e dei  tentacoli meccanici che gli fuoriescono dalla schiena, e lo incarica di rubare la sciabola di La Fayette. Contemporaneamente, prima che Jess e Aeon possano mettere in atto il loro piano, Adrien riceve la notizia che Robostus sta attaccando di nuovo Parigi, nonostante Markov in quel momento sia con Max. Mentre i due ragazzi ragionano sul da farsi, Techlonizer li attacca: ciò spinge i quattro supereroi a trasformarsi e intervenire, ma durante la battaglia che ne segue Sparrow decide di non avvisare Majestia e Knightowl perché, stanca di essere considerata un mero assistente, vuole dimostrare loro di sapersela cavare, mentre Chat Noir non riesce a spiegare a Ladybug perché sia venuto meno alla promessa di difendere Parigi. La discussione tra i due porta Chat Noir a distrarsi fin quasi a colpire Ladybug col Cataclisma, ma all'ultimo momento Uncanny si frappone tra loro, venendo colpita e danneggiata irreparabilmente. All'ultimo sopraggiunge Majestia che, in preda all'ira per la morte di Uncanny, scaraventa via Techlonizer con un pugno. Quest'ultimo viene deakumizzato e recuperato da Papillon subito dopo. Difatti l'attacco altro non era che un diversivo per permettere a Papillon di rubare il ciondolo, mentre Robostus era solo un sentimostro creato da Mayura, che su ordine di Gabriel fa sparire la sua creazione.

Mentre Majestia piange la morte di Uncanny, arriva anche Knightowl, che rimprovera Sparrow per non averli avvisati e confisca i suoi gadget da supereroe. Fortunatamente Ladybug può sistemare tutto col suo Lucky Charm e far tornare Uncanny in vita, tuttavia Knightowl ordina a lei e a Chat Noir di consegnare i loro Miraculous, ritenendoli troppo pericolosi. Impossibilitati a farlo (poiché comporterebbe svelare le loro identità), i due eroi sono costretti a sfuggire a Knightowl e rifugiarsi nelle fogne, dove scoprono che il finto Robostus ha devastato parte di Parigi per poi sparire. Ladybug, avendo già usato il suo potere contro un cattivo specifico ed essendo Robostus già scomparso, non può fare nulla per sistemare le cose. Chat Noir, sentendosi responsabile e sapendo di aver tradito la fiducia della ragazza che ama, rinuncia al suo Miraculous, non ritenendosi più degno di essere un eroe.

Arrivata la sera, Gabriel attiva il ciondolo, evocando Liiri, il kwami della Libertà, che spiega che il suo potere è la Liberazione che, quando usato su qualcuno, lo libera dai limiti autoimposti che lo frenano dal raggiungere il suo pieno potenziale. Aeon e Jess vengono rispedite all'hotel da Olympia e Barbara (alter ego di Majestia e Knightowl, che si rivela essere anche la madre di Jess) che ordinano loro di non entrare in azione per nessun motivo. Anche Marinette e Adrien, affranti e sconsolati, raggiungono l'hotel. Adrien viene raggiunto da una limousine del padre che, tramite uno schermo, gli ordina di tornare a casa. Adrien obbedisce senza discutere, non prima di aver ringraziato ancora Marinette di aver convinto il padre a farlo venire. Alya sprona Marinette a seguire Adrien per convincerlo a restare, ma la ragazza non riesce a raggiungere l'auto. Papillon riakumizza Techno-Pirate e gli dona il Miraculous dell'Aquila, trasformandolo in Miraclonizer. Quest'ultimo scende in strada e finge di arrendersi agli Eroi Uniti, ma una volta circondato attiva il suo potere e colpisce tutti i presenti, trasformandoli in un esercito di superesseri impazziti senza controllo né etica. Papillon si fa trasmettere sugli schermi di tutta New York, rivelando la sua presenza in città e affermando che porrà fine a tutto solo se Ladybug e Chat Noir gli consegneranno i loro Miraculous.

Aeon convince Jess a disobbedire agli ordini e intervenire contro il nemico, capendo però che senza Ladybug e Chat Noir non hanno possibilità di farcela. Le due si separano, e mentre Sparrow, pur senza la sua attrezzatura, distrae gli eroi, Uncanny Valley raggiunge Marinette, rivelando di conoscere la sua identità grazie al fatto che, in quanto androide, non è in grado di percepire il suo "mascheramento quantico", tanto meno i kwami. Marinette consegna il Miraculous del Gatto Nero ad Uncanny, che si appresta a raggiungere Adrien sul suo jet di ritorno a Parigi, convincendolo a tornare a combattere. Ladybug e Chat Noir si riappacificano, e insieme a Sparrow e Uncanny escogitano un piano per far tornare i supereroi come prima e per sconfiggere Miraclonizer, prima che quest'ultimo, sotto ordine di Papillon, si prepari a lanciare un missile nucleare che scatenerà una guerra mondiale. Il piano riesce: Jess recupera il Miraculous dell'Aquila e con esso si trasforma in Eagle, che col suo potere riesce a far calmare gli eroi. Con il loro aiuto, Ladybug e Chat Noir riescono ad impedire il lancio del missile e a deakumizzare Techlonizer.

Ladybug permette a Eagle di tenere il Miraculous dell'Aquila, sicura che con lei sarà in buone mani, mentre Knightowl si scusa per averla sempre sottovalutata. Papillon è stato nuovamente sconfitto, tuttavia ha avuto la conferma che ci sono molti altri Miraculous nel mondo, di cui presto partirà alla ricerca. A Parigi Nadja Chamack annuncia che l'ufficio del sindaco si sta occupando personalmente della riparazione dei danni alla città, e che i cittadini sono stati informati delle eroiche gesta dei loro paladini a New York. Uncanny afferma che cancellerà dalla sua memoria il ricordo delle identità di Ladybug e Chat Noir, dopodiché riaccompagna quest'ultimo sul jet, dove Adrien riceverà un video a sorpresa dai suoi amici. 

Poco tempo dopo, Uncanny Valley e Eagle stanno pedinando un gruppo di uomini loschi, ma vengono raggiunti da un guardiano misterioso che le intima di restituire il Miraculous dell'Aquila. Eagle si rifiuta, proponendogli invece di allearsi con loro per dare vita ad una nuova generazione di eroi.

Cast e personaggi

Edizione italiana 
Come nella serie principale, la direzione del doppiaggio italiano, nonché i dialoghi, è a cura di Stefanella Marrama. Solo per questo speciale, il preside Damocles è doppiato da Luca Graziani invece che da Ivan Andreani, che gli dà voce nella serie. Per qualche ragione, la voce del personaggio di Techno-Pirate si alterna tra quella di Carlo Scipioni e quella di Petruccetti. Nell'adatttamento italiano il cattivo e Jess utilizzano la stessa frase di trasformazione per il Miraculous dell'Aquila, mentre negli altri doppiaggi è resa leggermente diversa a seconda se il gioiello magico è usato per buone o cattive intenzioni ; questo problema non si verifica nella versione francese, in quanto la frase è il solito "trasformami" di tutti gli altri portatori di Miraculous.

Note 
Annotazioni

Fonti

Collegamenti esterni 
 

Miraculous - Le storie di Ladybug e Chat Noir